Unter der Bezeichnung Konrad-Adenauer-Preis werden und wurden von über zwanzig Institutionen in Deutschland und im europäischen Ausland sowohl Personen und Personengruppen des öffentlichen Lebens als auch Institutionen wie politisch engagierte Organisationen und Vereine, Städte oder Gemeinden ausgezeichnet.

Die Preise waren oder sind benannt nach Konrad Adenauer, dem ersten Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland.

Zu den namhaftesten Preisverleihungen zählen:

 der Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung
 der Preis Soziale Marktwirtschaft der Konrad-Adenauer-Stiftung
 der Konrad-Adenauer-Preis (KPV) der Kommunalpolitischen Vereinigung der CDU und CSU Deutschlands
 der Konrad-Adenauer-Preis der Stadt Köln, siehe Konrad-Adenauer-Preis (Stadt Köln)
 der Konrad-Adenauer-Preis der Deutschland-Stiftung, siehe Deutschland-Stiftung#Konrad-Adenauer-Preis der Deutschland-Stiftung